L11 steht für:
 HMS Intrepid (L11), ein amphibisches Landungsschiff der Fearless-Klasse der britischen Marine
 Sonstige akantholytische Dermatosen, nach dem ICD-Code; siehe Blasenbildende Autoimmundermatosen
 Landesstraße 11, Völser Straße, in Tirol

L-11 steht für:
 Linie 11 (Metro Madrid), eine U-Bahn-Linie in Madrid
 USS L-11 (SS-51), ein U-Boot der United States Navy

Siehe auch:
 LXI

L11